La religiosa es una novela del autor francés del siglo XVIII Denis Diderot.  A partir de ella se han producido varias adaptaciones cinematográficas:
 La religiosa (película de 1966)
 La religiosa (película de 2013)